Евгений Некрасов:
 Некрасов, Евгений Львович (род. 1956) — российский писатель, литературный деятель.
 Некрасов, Евгений Николаевич (1914—1981) — советский государственный и политический деятель, председатель Кировского областного исполнительного комитета.